Красносельское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Брянская область
 Красносельское сельское поселение — входит в Выгоничский район

Владимирская область 
 Красносельское сельское поселение — входит в Юрьев-Польский район

Кабардино-Балкария 
 Сельское поселение Красносельское — входит в Прохладненский район

Краснодарский край 
 Красносельское сельское поселение — входит в Динской район.
 Красносельское сельское поселение — входит в Кущёвский район

Ленинградская область
 Красносельское сельское поселение — входит в Выборгский район

Самарская область
 Сельское поселение Красносельское — входит в Сергиевский район

Удмуртия 
 Красносельское — в составе Увинского района

Ульяновская область
 Красносельское сельское поселение — входит в Новоспасский район

Хабаровский край 
 Красносельское сельское поселение — входит в Николаевский район.

Челябинская область
 Красносельское сельское поселение — входит в Увельский район.

См. также 
 Красносельское